Hellbound peut désigner :
 Hellbound, un album du groupe allemand Warlock ;
 Hellbound  ou Face à l’enfer, un film américain de 1994 ;
 Hellbound, une série télévisée sud-coréenne de 2021.